«Бродячие ангелы» () — американский художественный фильм 1980 года, снятый на киностудии Heartland Enterprises Inc. неподписавшимся режиссёром. Фильм цветной, снят в жанре мелодрамы, длительность фильма — 92 минуты. Главные роли в фильме исполнили Вэнна Уайт, Джин Бикнелл, Тайг Эндрюс, Мэрилин Хэссетт и Ричард Раундтри.

Сюжет 
Фильм рассказывает о встрече и дальнейшей совместной жизни двух незнакомых людей. Она — танцовщица в ночном клубе, а он — адвокат. Он спасает её во время автокатастрофы. Вместе они и пытаются построить свою совместную жизнь после случившегося.

В ролях 
 Вэнна Уайт
 Джин Бикнелл
 Тайг Эндрюс
 Мэрилин Хэссетт
 Ричард Раундтри
 Лайл Уэггонер
 Грег Маллэви
 Чарлз Клаусмайер
 Дэвид Каугилл
 Кэрол Уэйн

Интересные факты 
 Как дату выхода фильма также часто указывают 1989 год.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-мелодрамы США